Сан Хуан лас Палмас има више значења:

 Сан Хуан лас Палмас (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хуан лас Палмас (Текоанапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику